Terhoeven ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Terhoeven (* 1977), deutscher Hörfunkmoderator
 Petra Terhoeven (* 1969), deutsche Historikerin